Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Zaragoza. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 50000.

 
Zaragoza